Василь Гарванлиев (; род. 2 ноября 1984 г.; также известный как Василь) — северомакедонский певец. Представитель Северной Македонии на конкурсе песни «Евровидение 2021», который прошёл в Роттердаме, Нидерланды.

Карьера

Конкурс песни Евровидение 
Гарванлиев был бэк-вокалистом песни «Proud» в исполнении Тамары Тодевской на конкурсе песни «Евровидение-2019». 15 января 2020 года было объявлено, что национальная телекомпания MRT выбрала его в качестве представителя Северной Македонии на конкурсе песни «Евровидение 2020» в Роттердаме, Нидерланды.

Ссылки 

Участники «Евровидения-2020»
Представители Северной Македонии на «Евровидении»
Родившиеся в 1984 году
Участники «Евровидения-2021»